«Церковное обновление» (с ноября 1906 в СПб) — еженедельное бесплатное приложение к газете-журналу для духовенства «Век»; редактор-издатель В. А. Никольский.
 «Церковное обновление» (с 1907 в СПб) — ежемесячный церковно-общественный сборник; бесплатное приложение к ежемесячному журналу «Звонарь»; редактор-издатель Евгений Белков (1882—1930).

См. также 
 Церковное красноречие

Примечания